

Codici 
 SXS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sahabat 16 (Malaysia)

Informatica 
 SxS  – standard di memoria flash